Шведа — українське прізвище.
 Шведа Марія Йосифівна (1954—1982) — українська новомучениця УГКЦ, слуга Божа греко-католицької церкви.
 Шведа Юрій Романович (1964—2016) — український політолог та партолог.

Прізвища